Sept comtés des États-Unis portent le nom de comté de Pulaski () :
le comté de Pulaski, situé dans l'État de l'Arkansas ;
le comté de Pulaski, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Pulaski, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Pulaski, situé dans l'État de l'Indiana ;
le comté de Pulaski, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Pulaski, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Pulaski, situé dans le Commonwealth de Virginie.